Campobello puede referirse a:

 Campobello (Carolina del Sur), pueblo ubicado en el Condado de Spartanburg en el estado estadounidense de Carolina del Sur.
 Campobello di Licata, comuna italiana en la provincia de Agrigento, en la regione de la Sicilia.
 Campobello di Mazara, localidad italiana de la provincia de Trapani, región de Sicilia.
 isla Campobello, isla canadiense de la bahía de Passamaquoddy